Margraten (plaats), een plaats in Nederlands Limburg;
 Margraten (gemeente), de voormalige gemeente waarin de plaats tot 1 januari 2011 was gelegen;
 Eijsden-Margraten, de gemeente waarin de plaats Margraten nu ligt;
 Plateau van Margraten, een geografisch gebied in Nederlands Limburg.
 Andere naam voor Netherlands American Cemetery and Memorial, een militaire begraafplaats bij Margraten